Карасс — фамилия.

 Карасс, Хесус Сото (род. 1982) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Карасс, Иван Александрович (1838—1910) — генерал от инфантерии, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг., командующий войсками Казанского военного округа.
 Карасс, Александр Васильевич (1890—1953) — профессор, доктор юридических наук.

Другое 
 Карасс — один из терминов вымышленной религии боконизма